Die Fußball-Landesliga Hamburg 1971/72 war die 27. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Landesliga, lediglich die beiden Aufsteiger TSG Bergedorf (Wiederaufstieg nach zwei Jahren) und Blau-Weiß Schenefeld (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der ASV Bergedorf 85. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Concordia Hamburg, der sich im Entscheidungsspiel gegen den SC Victoria Hamburg durchgesetzt hatte, nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort erreichten beide den zweiten Platz in ihrer Gruppe und verpassten so den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Wilhelmsburger FV 09 musste die Liga nach einer Saison wieder verlassen, die Amateurmannschaft des Hamburger SV nach elf Jahren und Germania Schnelsen nach fünf Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1971/72 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1971/72 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1971
Fußballsaison 1971/72